Squadra emergenza (Emergency!) – serie televisiva statunitense prodotta dal 1972 al 1977
 Squadra emergenza (Third Watch) – serie televisiva statunitense prodotta dal 1999 al 2005, nota in Italia anche coi nomi di Camelot – Squadra emergenza e Third Watch – Squadra emergenza